Lekkoatletyka na Igrzyskach Afrykańskich 2011 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk krajów Afryki rozgrywane były na Estádio do Zimpeto w Maputo od 11 do 17 września.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
2011
Lekkoatletyka w Mozambiku
Igrzyska Afrykańskie 2011